Лито́вка () — деревня в Новогрудском районе Гродненской области Белоруссии. Находится в 2,5 км от районного центра, через деревню проходит дорога . Входит в состав Ладеникского сельсовета.

До 2017 года входила в состав Брольницкого сельсовета.

Физико-географическая характеристика 
Деревня находится на Восточно-Европейской равнине, на Белорусской гряде, Новогрудская возвышенность. Что касается водной системы, то деревня располагается в бассейне реки Неман, в который входят бассейн реки Валовка, бассейн реки Братянка и бассейн реки Литовка. Вокруг деревни прорастает смешанный лес Черемшово, где прорастает множество видов растений.

Достопримечательности 
 Большой камень литовский со знаками — геологический памятник природы республиканского значения.
 Благоустроенный пляж на одноимённом озере, где можно хорошо провести время.
 Автобусная остановка, которую считают самой необычной в республике. Оформлена по мотивам поэмы Адама Мицкевича «Гражина». Построена из камня и дерева, а крыша сделана из камыша.
 Фэнтези-усадьба "Литовка", располагающаяся на небольшом холме рядом с одноимённым озером, в месте окружённом лесами. Ранее в доме, где сейчас располагается усадьба, любил останавливаться отдыхать известный музыкант и композитор Владимир Высоцкий. Усадьба имеет весьма необычную архитектуру и отделку, что привлекает множество туристов.

Население 
 1999 год — 18 человек
 2010 год — 12 человек

Примечания 

Населённые пункты Новогрудского района